Тетюшское:

 Тетюшское — село в Ульяновском районе Ульяновской области.
Тетюшское I городище — археологический памятник в Республике Татарстан.
Тетюшское II городище — археологический памятник в Республике Татарстан.

См. также 
Тетюшское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ульяновского района Ульяновской области.